Verdacht bezeichnet:
 Verdacht, Rechtsbegriff
 Verdacht (1941), amerikanischer Spielfilm von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1941
 Verdacht (2015), Schweizer Spielfilm von Sabine Boss aus dem Jahr 2015

Siehe auch:
 Der Verdacht